Ivan Tomažič je lahko:

 Ivan Tomažič (1885–1943) - slovenski duhovnik
 Ivan Tomažič (1919–1982) - gospodarstvenik
 Ivan Tomažič (1919–2014) - slovenski duhovnik in eden od utemeljiteljev venetske teorije
 Ivan Jožef Tomažič (1876–1949) - mariborski škof